Палаццо Бевилаква () — старинный дворец (), расположенный в центре Вероны, северная Италия (область Венето), на улице Корсо Кавур. Спроектировано известным веронским архитектором Микеле Санмикели около 1530 года.

История 
Здание построено по заказу семьи Бевилаква около 1530 года. Присутствие этой семьи в городе засвидетельствовано с 1146 года. Семья Бевилаква была одной из самых влиятельных в Вероне, но до 1530-х годов не имела представительного городского дворца. В построенном Санмикели дворце в течение нескольких лет размещалась коллекция произведений искусства графа Марко Бевилаква, в которую входили работы веронских художников, а также всемирно известных живописцев, таких как Тинторетто и Веронезе.

В завещанном городу последней герцогиней Феличитой Бевилаква (Felicita Bevilacqua) дворце в настоящее время расположен Коммерческий технический институт (ITCS Lorgna-Pindemonte).

Архитектура 

Это одно из самых изысканных зданий в городе, с фасадом, выполненным в двух ярусах: нижнем — более массивном, и верхнем — стройном и изящном. Нижний этаж главного фасада оформлен пилястрами с мощным рустом, а верхний, как это часто делал Санмикели, — большими арочными окнами, причём они чередуются: большие с малыми. Фасад пересекают балюстрада и венчающий карниз, создающие мощные горизонтальные акценты. Фасад зрительно дематериализуется и, вопреки традициям городского палаццо, производит впечатление не надёжного дома-крепости, а какой-то ширмы, подобной театральной декорации.

Б. Р. Виппер писал о творчестве Санмикели в книге, посвящённой развитию маньеризма в итальянской архитектуре XVI века, что средства, с помощью которых архитектор воплощал классические принципы: «пластический рельеф ордера, глубокие вырезы стены, её слоистость и связанные с этим резкие контрасты света и тени — значительно отступают от традиций римско-тосканской классики… Палаццо Бевилаква характеризуется … бурной динамикой поверхности в сплетении горизонтальных и вертикальных акцентов (сплошная рустовка нижнего этажа, чередование больших и малых арок, треугольные и сегментообразные фронтоны, вертикальные и спиралевидные каннелюры в верхнем этаже). Фасад одновременно утверждается как телесная, пластическая реальность и как красочная, пышная декорация».

Художественная коллекция дворца 
Во дворце ранее находились знаменитые картины коллекции семьи Бевилаква, в том числе «Оплакивание» (La pietà della lacrima) Джован Франческо Карото, которая сейчас находится в городском музее Кастельвеккьо, «Святой Иероним» (неизвестного мастера), «Святой Гульельмо» и «Святой Франциск» Доменико Брузасорци, «Рай» (эскиз) Тинторетто, — последние картины после захвата города Наполеоном Бонапартом теперь находятся в Париже, в музее Лувра. Были и другие работы, ныне разбросанные по разным итальянским и зарубежным коллекциям. После наполеоновского грабежа в каталоге, опубликованном Бюллетенем Общества французского искусства (Bulletin de la Société de dell’arte français) за 1936 год, указано, что следующие картины происходят из дворца Бевилаква в Вероне: «Портрет дворянки» работы Веронезе (пропал в 1815 году), «Портрет молодого человека» Веронезе, «Святое семейство со Святым Орсолой» Веронезе. Коллекция античной скульптуры палаццо Бевилаква оказалась в Глиптотеке в Мюнхене.

Примечания 

Дворцы, построенные в 1530-е годы
Бавилаква